Англо-польский военный союз 1939 года (, ) — межгосударственные соглашения между Польшей и Великобританией, заключённые в 1939 году, определяющие взаимопомощь в случае агрессии одной из «европейских держав». В дополнительном секретном протоколе фраза «Европейская держава» истолковывалась как Германия.

Предыстория 

26 января 1934 года в Берлине между Германией и Польшей была подписана Декларация о неприменении силы (называемый также Пакт Пилсудского — Гитлера). 

21 сентября 1938 года польская сторона предъявила Чехословакии ультиматум о «возвращении» им Тешинской области. 30 сентября 1938 года, в день заключения мюнхенского соглашения Польша направила Праге очередной ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область.

Еще накануне Мюнхена, инструктируя своего посла в Берлине Ю. Липского для предстоящей беседы с Гитлером, польский министр иностранных дел Юзеф Бек отправил ему следующую директиву: «1. Правительство Польской Республики констатирует, что оно, благодаря занимаемой им позиции, парализовало возможность интервенции Советов в чешском вопросе в самом широком значении…; 2. Польша считает вмешательство Советов в европейские дела недопустимым…; 4. В течение прошлого года польское правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту Чехословакии. 5. Непосредственные претензии Польши по данному вопросу ограничиваются районом Тешинской Силезии.»

31 марта 1939 года в ответ на нарушение Германией Мюнхенских соглашений 1938 года и немецкой оккупацией Чехословакии Британия пообещала Польше, что Англия и Франция будут гарантами независимости Польши.
6 апреля 1939 года, во время визита польского министра иностранных дел Юзеф Бека в Лондон, было договорено, что эти гарантии будут официально оформлены в виде Англо-польского военного союза.

Подписание и содержание соглашения 

Польское Верховное командование понимало, что в случае начала войны с Германией, флот которой имел значительное численное превосходство над польским, польские ВМС вероятнее всего будут уничтожены. Кроме того, эвакуация кораблей в военное время практически невозможна, так как датские проливы находились в зоне оперативной досягаемости кригсмарине и люфтваффе.

24 августа 1939 года Британское правительство направило маршалу Рыдз-Смиглы предложение эвакуировать с Балтики самые современные корабли польского флота. Поначалу Рыдз-Смиглы ответил отказом, но позднее изменил своё решение.

25 августа 1939 года, через 2 дня после заключения договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, был подписан пакт между Польшей и Великобританией о взаимной помощи. Договор содержал взаимные обещания о оказании военной помощи в случае, если одна из сторон подвергнется нападению какой-либо европейской державы («a European Power»). 

Статья Первая англо-польского Соглашения о взаимопомощи гласила:

Под «европейской державой», как следовало из секретного протокола, имелась в виду Германия, а в отношении иных европейскиц держав предусматривались консультации о совместных мерах.

Вследствие подписания договора, Гитлер отложил нападение на Польшу с 26 августа на 1 сентября.

Действия союзников Польши после вторжения Германии и Советского Союза 

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу с запада. Англия и Франция, предъявив Германии ультиматум, 3 сентября объявили войну Германии, но британские вооружённые силы никаких конкретных военных действий против Германии не предприняли, а Франция ограничилась неуспешным натуплением в Сааре.

6 сентября 1939 года польское командование попросило нанести авиаудар по германской промышленности и войскам, 7 сентября Франция ответила согласием. 10 сентября Польше сообщили, что авиаудары начались, однако это было ложью. Французские военно-воздушные силы ограничивались разведкой, а проведенный 4 сентября английскими ВВС (10 бомбардировщиков) налет на рейд в Киле, в котором была потеряна половина самолетов, не имел результатов.

Британские войска войска лишь к середине октября двумя корпусами заняли позиции на бельгийско-французской границе между городами Мольд и Байель, достаточно далеко от линии фронта.

17 сентября 1939 года войска СССР, выдержав паузу и дождавшись бегства Польского правительства, перешли советско-польскую границу и вошли на территории, которые отошли к Польше после окончания Советско-польской войны согласно Рижскому договору 18 марта 1921. На этих отошедших территориях преобладало непольское население, и в 1920-х годах польскими властями проводилась политика насильственной ассимиляции и полонизации. 

Посол Польши в Лондоне, Эдвард Рачинский, обратился в министерство иностранных дел Великобритании и попросил Англию объявить войну СССР. Британский министр иностранных дел лорд Галифакс в ответ указал, что объявление войны Советскому Союзу остаётся на усмотрение британского правительства.

См. также 
 Польско-французский союз
 Катынский расстрел
 Договор о ненападении между Германией и Польшей
 Операция «Пекин»
 Вторая мировая война
 Антигитлеровская коалиция
 Советско-польская война
 Странная война

Примечания

Ссылки 

  Agreement of Mutual Assistance Between the United Kingdom and Poland.-London, August 25, 1939.
  
  [Middlebrook, Martin (1985). The Bomber Command War Diaries. London: Penguin Books. P. 19 ISBN 0-67-080137-2]

Договоры Второй мировой войны
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Польши
Международные договоры XX века
Военно-политические блоки
Появились в 1939 году в Польше
1939 год в праве
1939
Август 1939 года
Договоры по алфавиту